Tramp  – gruppo musicale britannico
Tramp  – album di Sharon Van Etten del 2012